Laureaci Fryderyków w kategorii album roku muzyka solowa / solistyczna:

Lata 1995-2010

Przypisy 

Album, solo